Gaius Cornelius Cethegus ist der Name folgender Personen:

*Gaius Cornelius Cethegus (Konsul), römischer Politiker, Konsul 197 v. Chr. 
Gaius Cornelius Cethegus (Senator)  († 63 v. Chr.), römischer Senator